Намюр може да се отнася за:
 Намюр, град в Белгия
 Намюр (провинция), провинция в Белгия
 Намюр (окръг), окръг в Белгия
 Намюр (графство), графство (по-късно маркграфство) в Свещената Римска империя
 ФК Намюр, белгийски футболен отбор